Kaplan je lahko.  

 Kaplan, mlajši katoliški duhovnik
 Kaplan, priimek več znanih ljudi
 Vojaški kaplan, vojaški duhovnik, ki deluje v obrambnih silah neke države